

Geografia

Germania 
 Neuenhof – frazione di Attendorn, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuenhof – ex comune ora frazione di Eisenach, città extracircondariale (Turingia)
 Neuenhof – frazione di Hennef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuenhof – frazione di Leichlingen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuenhof – frazione di Lohmar, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuenhof – frazione di Radevormwald, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuenhof – frazione di Windeck, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neuenhof bei Winterscheid – frazione di Ruppichteroth, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Neuenhof – comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)

Pagine correlate 
 Neuhof – pagina di disambiguazione